Dieberg ist der Ortsname von

 Dieberg (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dieberg (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Dieberg (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Dieberg (Cham-Further Senke) (639 m), Berg in der Cham-Further Senke, bei Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Dieberg (Gobert) (500 m), Sporn des Rachelsbergs, in der Gobert, bei Weidenbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
Siehe auch:
 Dieburg
 Dyberg